De eindronde is een afvalsysteem met 29 spelers. Er wordt geen wedstrijd om de 3/4 plaats gespeeld. Er dienen vier sets gewonnen te worden. Het toernooi maakt deel uit van het Nederlands kampioenschap tafeltennis 2021.

Eindronde 
Deel 1

Deel 2

Laatste 4

2021
Tafeltennis in 2021
Sportevenement in Zwolle